Roero si può riferire a:
 Roero, territorio della provincia di Cuneo
 Roero, vino dell'omonimo territorio con le sue denominazioni:
 Roero Arneis
 Roero Arneis spumante
 Roero superiore
 Roero, famiglia nobiliare astigiana (vedi anche: Casane astigiane)
 8075 Roero, asteroide dedicato all'omonimo territorio